Лало́бб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на північний схід від Парижа, 80 км на північ від Шалон-ан-Шампань, 27 км на південний захід від Шарлевіль-Мезьєра.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 84 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 188,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Лалобб на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Лалобб на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Арденни

Примітки 

Муніципалітети департаменту Арденни